La parola fallah (plurale fallahun/in, ), adattata in italiano come fellà, significa "contadino, agricoltore, lavoratore della terra".

La parola deriva dalla radice trilittera <f-l-ḥ> che significa "spaccare, fendere (il terreno)" da cui ha origine anche il sostantivo filāa, "agricoltura" .

Note

Bibliografia
R. Traini, Vocabolario arabo-italiano, Roma, Istituto per l'Oriente, 1966 e successive riedizioni.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Dizionari